

Gastronomia 
 Mu – daikon coreano
 Tè mu – bevanda giapponese

Sigle 
 Manchester United – squadra calcistica britannica
 Mark-up – in economia, indicatore della differenza tra il prezzo di vendita e il costo di un prodotto

Codici 
 MU – codice vettore IATA di China Eastern Airlines
 MU – codice FIPS 10-4 dell'Oman
 MU – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Mauritius
 MU – codice ISO 3166-2:BI della provincia di Muramvya (Burundi)
 MU – codice ISO 3166-2:ES di Murcia (Spagna)
 MU – codice ISO 3166-2:ID di Maluku Utara (Indonesia)
 MU – codice ISO 3166-2:KW di Mubarak al-Kabir (Kuwait)
 MU – codice ISO 3166-2:MW di Mulanje (Malawi)

Fumetti 
 Mu – ultima avventura di Corto Maltese disegnata da Hugo Pratt nel 1988 e pubblicata in volume nel 1992
 Mur (Mu) – Cavaliere d'oro dell'ariete del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco

Letteratura 
 Mu – ipotetico continente perduto dell'Oceano Pacifico
 Mu – continente immaginario nei racconti del Ciclo di Cthulhu di Howard Phillips Lovecraft
 Mu – storia a fumetti di Hugo Pratt

Musica 
 Mu – album discografico di Riccardo Cocciante del 1972
 Mu – casa discografica attiva negli anni settanta
 MU – album dei Masters of Psychedelic Ambience (Uwe Schmidt e Tetsu Inoue) del 1995
 Mu – album di Jah Wobble del 2005
 Mu – album discografico di Maler del 2018

Altro 
 mu (亩) – unità di misura cinese equivalente a 666,7 metri quadrati
 Mu – lettera dell'alfabeto greco
 Mu – kana della lingua giapponese
 Mu – concetto del buddhismo zen
 Mu-metal – lega usata per la schermatura di campi magnetici
 MU – targa automobilistica di Murau (Austria)
 Mu – Portale galattico nell'universo del videogame Mass Effect
 Mu – famiglia di lanciatori giapponesi
 Mu – programma radiofonico italiano di Radio 2 Rai
 .mu – dominio di primo livello di Mauritius
 Leptone mu – altro nome del muone
 Mù – paese della Valle Camonica, frazione di Edolo (Italia)
 Mù – frazione di Saliceto (Italia), provincia di Cuneo